Гурская — женская форма фамилии .
 Гурская, Владислава (1920—2014) — польская шахматистка.
 Гурская, Нонна Васильевна (1932—2012) — украинская и советская актриса, народная артистка Украинской ССР (1974).
 Гурская, Раиса Георгиевна (род. 1957) — советская пловчиха в ластах.
 Гурская, Стефания (1907—1986)— польская танцовщица, певица, актриса театра, кино и кабаре.